A Noite dos Poetas Assassinados (; ) corresponde à execução de treze judeus soviéticos na prisão de Lubyanka em Moscovo, Rússia SFSR, União Soviética a 12 de agosto de 1952, no contexto do anti-semitismo na União Soviética.

As prisões ocorreram em setembro de 1948 e junho de 1949. Todos os réus foram falsamente acusados ​​de espionagem e traição (como admitiram os próprios soviéticos após a morte de Stalin) (vide Complô dos Médicos), e de muitos outros crimes. Após seu aprisionamento, foram torturados, espancados e isolados por três anos antes de serem formalmente acusados. Entre os réus estavam cinco escritores iídiches, que faziam parte do Comité Judaico Anti-fascista (JAC), um comité judaico que teria apoiado a União Soviética contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, mas mais tarde foi desaprovado por muitos na hierarquia soviética.

Ligações externas
50 Years After The Night of the Murdered Poets di Shai Franklin;
50th anniversary of the Night of the Murdered Poets National Conference on Soviet Jewry (NCSJ) 12 de  agosto de 2002, Escrito do Presidente Bush;
Stalin's Secret Pogrom: The Postwar Inquisition of the Jewish Anti-Fascist Committee introdução de Joshua Rubenstein
Seven-fold Betrayal: The Murder of Soviet Yiddish de Joseph Sherman;
Unknown History, Unheroic Martyrs di Jonathan Tobin;

Antissemitismo na Rússia
História da União Soviética e Rússia Soviética
1952 na União Soviética
Expurgos políticos e culturais
Reabilitações na União Soviética